Kali Yuga steht für:

 Kali-Yuga, ein Zeitalter in der hinduistischen Kosmologie
 Kali Yuga (Band), eine deutsche Band